Beschkow ist der Familienname von:

 Anastas Beschkow (1896–1964), bulgarischer Wirtschaftsgeograph
 Ilija Beschkow (1901–1958), bulgarischer Grafiker
 Iwan Beschkow (1896–1945), bulgarischer Politiker